De Rally van Jordanië 2010, formeel 28th Jordan Rally, was de 28e editie van de Rally van Jordanië en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2010. Het was de 469e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Amman.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Jor
Rally van Jordanië
Sport in Amman